Михальов Андрій Володимирович (1980—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михальов Андрій Олександрович (1978) — білоруський хокеїст, центральний/лівий нападник.
 Михальов Ілля Русланович (1990) — український футболіст, нападник.
 Міхальов Микола Олексійович (*1934) — радянський футболіст та футбольний тренер.

Російські прізвища